Рабадан Рабаданов:
 Рабаданов, Рабадан Рабаданович (1933—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Рабаданов, Рабадан Магомедалиевич (род. 1980) — российский армрестлер.